«Е́кабпилс» () — латвийский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб был основан в начале 2001 года под названием «Намейс», а после сезона 2003 года сменил своё название на «Екабпилс».

14 июля 2017 года решением комиссии ЛФФ по дисциплинарным делам (ДК ЛФФ) «Екабпилс» из-за грубых нарушений спортивной этики был исключён из Первой лиги.

В 2020 году выиграл Латгальскую зону Третьей лиги.

Результаты выступлений 

* ЛФФ одобрила повышение клуба «Намейс» в Первую лигу, так как другие клубы не изъявили такого желания.

Текущий состав 
По состоянию на 9 июля 2017 года

Главные тренеры 
  Имант Силиньш (2013)
  Янис Осис (2014—2015)
  Михаил Бусел (2016)
  Виталий Пузыревский (2017)
  Кирилл Вараксин (2017)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Екабпилсского спортивного центра
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Екабпилсе